Schrage steht für:

 Bock (Gestell), eine einfache, X-beinige Halterung
 Schragenkreuz, Andreaskreuz, eine Form des Kreuzes

Schrage ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schrage (1935–2011), deutsch-österreichischer Kulturwissenschaftler und -aktivist
 Dominik Schrage (* 1969), deutscher Soziologe
 Götz Schrage (* 1960), österreichischer Photograph
 Hans Pfeffer-Schrage (* 1957), deutscher Jurist und Richter
 Hidde Klaas Schrage (1883–1952), niederländischer Maschinenbau-Ingenieur
 Johann Nicolaus Schrage (1753–1795), deutscher evangelischer Theologe
 Josef Schrage (1881–1953), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (Zentrum, CDU)
 Karl Schrage (1904–1972), Gold- und Silberschmiedemeister
 Maria Schrage (* 1988), russische Oboistin, siehe Maria Sournatcheva
 Morris Schrage (1930–2011), polnisch-US-amerikanischer Unternehmer und Musikproduzent
 Oriana Schrage (* 1977), deutsch-brasilianisch-schweizerische Schauspielerin
 Wolfgang Schrage (1928–2017), deutscher evangelischer Theologe

Schrage, Weiteres:

 Schrage Reisen, ein Verkehrsunternehmen aus Melle

Siehe auch:
 Schragen